Кне́вичи:

 Кневичи — село, подчинённое Артёмовскому городскому округу Приморского края.
 Кневичи — село в Клинцовском районе Брянской области.
 Кневичи — аэродром совместного базирования, см. Владивосток (аэропорт).